Groß Pankow (Prignitz) – comune tedesco
 Groß Pankow – frazione del comune tedesco di Siggelkow